Fox Sports 2 puede referirse a:
 Fox Sports 2 (Latinoamérica), canal de televisión, disponible en Latinoamérica (excepto Argentina y México), propiedad de The Walt Disney Company Latin America.
 Fox Sports 2 (Argentina), canal de televisión argentino, propiedad de Mediapro.
 Fox Sports 2 (México), canal de televisión mexicano, propiedad de Grupo Lauman.
 Fox Sports 2 (Brasil), canal de televisión brasileño, propiedad de The Walt Disney Company Latin America.
 Fox Sports 2 (Estados Unidos) (FS2), canal de televisión estadounidense, propiedad de Fox Corporation.